Hamer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fritz Hamer
 Michelle L. Hamer